Малый Кубок мира () — футбольный турнир, проходивший в Венесуэле регулярно с 1952 по 1957 годы, и эпизодически до 1975 года. Является одним из предшественников Клубного чемпионата мира и Межконтинентального кубка. В розыгрышах Малого Кубка мира в разные годы участвовало от двух до четырёх клубов, половина из Европы и половина из Южной Америки. Латинский кубок определял европейских участников Малого Кубка мира. Порядок определения южноамериканских участников неясен. После шести первых розыгрышей утерял свой статус, число участников сократилось.

1952 год — в Малом Кубке мира принял участие «Реал Мадрид», так как «Барселона», победитель Чемпионата и Кубка Испании, не смогла принять участие из-за Латинского кубка, проходившего так же в июле.

1953 год — «Барселона» приняла участие в турнире, отказавшись от розыгрыша Латинского кубка; вместо неё в Латинском кубке принял участие вице-чемпион Испании «Валенсия».

1955 год — «Валенсия» приняла участие как победитель Национального кубка 1954 года.

1956 год — «Реал Мадрид» принял участие несмотря на то, что участвовать должен был «Атлетик Бильбао», так как именно этот клуб выиграл чемпионат и кубок, поэтому клуб принял решение принять участие в Латинском кубке.

1957 год — так как «Реал Мадрид» выиграл чемпионат, он принял решение играть в Латинском кубке; вместо него играл вице-чемпион «Севилья» и обладатель национального кубка «Барселона», которая впоследствии и выиграла этот турнир впервые в своей истории.

1963 год — турнир назывался «Кубок Каракаса», и в нём принимали участие даже клубы, не выигрывавшие трофеи.

Победители

Заметки 
 RSSSF допускает возможность того, что указанные турниры 1966, 1967 и 1969 годов являлись именно Малым Кубком мира, а не другим турниром, проходившем в Каракасе.
 Поскольку турнир 1965 года называется восьмым кубком, вероятно Малый Кубок мира не разыгрывался с 1958 по 1962 годы и в 1964 году.

Выступления

По клубам и сборным

По странам

См. также 
 Малый Кубок мира на сайте RSSSF

Международные клубные соревнования по футболу